Вила-Нова-да-Раинья:

 Вила-Нова-да-Раинья — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Лиссабон.
 Вила-Нова-да-Раинья — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Визеу.